Толга

 Толга — город в Австралии.
 Толга — коммуна в Алжире.
 Толга — посёлок в Норвегии.
 Толга — коммуна, центром которой он является.
 Толга — железнодорожная станция в нём.
 Толга — речка в Ярославле.
 Толгский монастырь — монастырь у неё.
 Толга — посёлок у неё.
 Толга — исчезнувшее село в Белогорском районе Крыма.
 Толга, Назлы (р.1979) — турецкая журналистка.